Grand Prix Europy Formuły 1
 Grand Prix Europy na żużlu